Tokarski ist der Familienname folgender Personen:

 Dustin Tokarski (* 1989), kanadischer Eishockeytorwart
 Walter Tokarski (* 1946), deutscher Universitätsprofessor für Sportpolitik und Freizeitforschung und ehemaliger Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln